Флаг муниципального образования «Сельское поселение Дашко́вское» Серпуховского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4160.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с зелёным нижним углом у свободного края косо отделённым волнистой белой полосой (шириной 1/9 ширины полотнища), воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные в жёлтом и оранжевом цвете: вверху две трубы, а внизу ближе к свободному краю — ключ».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения отражает как географические, так и исторические особенности поселения.

Расположенное на берегах реки Оки, (символически изображённой волнистой перевязью) поселение является граничным с Калужской областью. В годы Великой Отечественной войны части и соединения 49-й армии, воевавшие на землях поселения, отстояли подступы к городу Серпухову и преградили врагу путь к Москве с юга. Ключ — аллегорически символизирует события той войны (подступы к Москве были закрыты «на ключ»).

Деревня Райсемёновская — (бывшая усадьба Рай-Семёновское) в прошлые годы была известна своими минеральными источниками, на базе которых был устроен курорт. В деревне действует уникальный храм Спаса Нерукотворного, построенный по проекту великого русского архитектора М. Ф. Казакова. Рай-Семёновское было старинной вотчиной бояр Ордин-Нащокиных. В середине XVII века село Семёновское принадлежало Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащокину, выдающемуся дипломату и государственному деятелю времён царя Алексея Михайловича. В конце XVIII — начале XIX века его потомок, гофмаршал А. П. Нащокин, создал в Семёновском усадебный ансамбль и назвал его Раем, в отличие от находившейся в Серпуховском уезде усадьбы графов Орловых Отрада-Семёновское. Фигуры из герба Нащокиных (выходящие с двух сторон трубы) перешедшие на флаг поселения символизируют связь прошлого с настоящим.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением труб